AK-47, Avtomat Kalasjnikova obraztsa 1947 goda, een type geweer ontworpen door de Rus Michail Kalasjnikov
 Armia Krajowa, lett. "Binnenlandse Leger", een grote Poolse verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog
 de postcode van de Amerikaanse staat Alaska
 de IATA code voor de Maleisische luchtvaartmaatschappij AirAsia
 als afkorting van aardrijkskunde

 attokelvin, 10−18 kelvin, een SI-eenheid van temperatuur

 de ISO 639-1 taalcode voor het Akan